10-я олимпиада по шахматам состоялась в Хельсинки с 10 августа по 31 августа 1952 года при участии 25 стран. Впервые принимала участие сборная СССР, которая в 1947 году вступила в ФИДЕ.

При комплектовании состава команды между участниками возник конфликт, в результате чего из состава сборной был выведен чемпион мира М. М. Ботвинник, переживший в этом году серию спортивных неудач. В состоявшемся в конце года очередном чемпионате СССР Ботвинник разделил 1-2 места и в партиях против пяти участников Олимпиады (Котов отказался от участия в чемпионате) уверенно набрал 4 очка.

Команды были разбиты на три группы: в двух по восемь и в одной — девять участников. По три команды — победительницы от каждой группы выходили в главный финал. Команды, занявшие четвертое-шестое места, составляли второй финал. Здесь шла борьба за места с 10-го по 18-е. Остальные вели спор за 19—25-е места.
В полуфинале сборная СССР уверенно выиграла у сборных Греции и Польши (4:0), Нидерландов и Швейцарии (3½:½), США и Израиля (3:1). Только сборная Финляндии оказала наиболее упорное сопротивление (2½:1½)

В финале на старте лидерство захватила сборная Югославии. Сборная же СССР в первых турах выиграла два матча с минимальным перевесом (2½:1½) и три (в том числе и с Югославией) закончила вничью. Но в последних матчах сборная СССР набрала 10 очков из 12 и заняла первое место. Югославы же провели финиш неудачно, уступив второе место сборной Аргентины.

Во втором финале победа досталась команде Нидерландов, которая обеспечила её себе задолго до конца соревнования.
В финале «С» вне конкуренции была Бразилия. Она значительно оторвалась от других команд. Единственную ничью бразильцы сделали в матче с Норвегией.
На X Олимпиаде было сыграно 740 партий.

Сборные

Составы команд

Финал «А»

СССР 
Керес, Смыслов, Геллер, Бронштейн, Болеславский, Котов

Аргентина 
Найдорф, Хул. Болбочан, Элисказес, Пильник, Россетто

Югославия 
Глигорич, Рабар, Трифунович, Пирц, Фудерер, Милич

Чехословакия 
Филип, Пахман, Шайтар, Коттнауэр, Зита, Питхарт

США 
Решевский, Эванс, Р. Бирн, Бисгайер, Колтановский, Берлинер

Венгрия 
Сабо, Барца, Сили, Т. Флориан, Погач, Мольнар

Швеция 
Штальберг, Штольц, Лундин, Шёльд, И. Юханссон, Даниэльссон

ФРГ 
Тешнер, Шмид, Пфайффер, Хайнике, В. Ланге, Рельштаб

Финляндия 
Бёк, Оянен, Кайла, Сало, Фред, Ниемеля

Финал «B»

Нидерланды 
ван Схелтинга, Принс, Доннер, Кортлевер, Х. Крамер, Барендрегт

Израиль 
Черняк, Орен, Порат, Алони, Мандельбаум

Польша 
Тарновский, Пытляковский, Плятер, Слива, Литманович, Ис. Гринфельд

ГДР 
Б. Кох, Питч, Х. Платц, К. У. Мюллер

Дания 
Й. Эневольдсен, К. Поульсен, П. Нильсен, Эй. Педерсен, Х. Эневольдсен

Куба 
Алеман, Планас, Х. К. Гонсалес, Кобо, Р. Ортега

Англия 
Голомбек, Пенроуз, Милнер-Берри, Барден, Хорн, Хупер

Австрия 
Локвенц, Пошауко, Бени, Ауэр, Палда, Х. Келлер

Италия 
Поррека, Нестлер, Скафарелли, Кала, Примавера

Финал «С»

Бразилия 
Э. Герман, Соуза Мендеш, Манжини, Ф. Карвалью, О. Крус, Васконселлуш

Греция 
Гаитанарос, Цикнопулос, Мастихиадис, Анагносту, Сакелларопулос, Зографакис

Норвегия 
Вестол, Мюре, Моркен, Роян, В. Рамм, Э. Мадсен

Швейцария 
Гроб, Мюллер, Морель, Бахман, Бенд

Исландия 
Гильфер, Ф. Олафссон, Л. Йонсен, Г. Сигурдссон, Гисласон, Арнлаугссон

Саар 
Лорсон, Бенкнер, Вайксельбаумер, Йост, Франц Якоб

Люксембург 
Дёрнер, П. Леви, Ламберт, П. Кремер, Р. Барбье

Командные результаты

Полуфиналы 
Первая группа:

Вторая группа:

Третья группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — М. Найдорф (Аргентина) — 12½ из 16 (+11 −2 =3)
 Вторая доска — В. Смыслов (СССР) — 10½ из 13 (+8 −0 =5)
 Третья доска — Д. Бронштейн (СССР) — 8 из 10 (+7 −1 =2)
 Четвёртая доска — Ч. Коттнауэр (Чехословакия) — 12½ из 15 (+10 −0 =5)
 Запасной — Э. Россетто (Аргентина) — 8 из 10 (+8 −2 =0)
 Запасной — Л. Рельштаб (ФРГ) — 6½ из 9 (+5 −1 =3)

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 10-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть четвёртая) 

Шахматные олимпиады
1952 год в шахматах
Август 1952 года
Шахматы в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1952 году